Deus do Impossível (álbum de Alda Célia)
 Deus do Impossível (álbum de Aline Barros)

Desambiguação